Пётр Григо́рьевич Боло́тников (8 марта 1930, дер. Зиновкино, Краснослободский район — 20 декабря 2013, Краснослободск) — советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1960 года, экс-рекордсмен мира на дистанции 10 000 м, заслуженный мастер спорта СССР (1960). Кавалер орденов Ленина (1960), Дружбы народов (1985), Почёта (1995), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999); почётный гражданин Мордовии.

Биография 
Впервые принял участие в соревнованиях в армии в 20 лет: пробежал кросс 3 км за 9.16,2 (рекорд дивизии). До армии увлекался гимнастикой, благодаря которой получил хорошую базу общей физической подготовки, без которой, по собственному признанию, не смог бы стать сильным стайером.

Окончил Школу тренеров и Институт физической культуры. Старший тренер ДСО «Спартак» по лёгкой атлетике (1965—1985). Победил на Олимпийских играх 1960 г. в Риме в беге на 10000 м.

Тринадцатикратный чемпион СССР (1957—1962, 1964) на дистанциях 5000 и 10 000 м и кроссе на 5 км. Чемпион Европы (1962) на дистанции 10 000 м. Рекордсмен мира (1960—1963) на дистанции 10 000 м.

После победы Петра Болотникова на Олимпиаде в Риме в 1960 пока ни одному советскому или российскому бегуну не удавалось выиграть олимпийское золото на стайерской дистанции (от 1500 м и длиннее).

Член КПСС с 1962 года. В 1990—1992 годах возглавлял Центральный совет ДСО «Спартак», являлся членом президиума и почётным председателем спортобщества «Спартак» (1996), председателем Центрального клуба России «Шиповка юных» (1995), главным судьей по проведению соревнований на приз газеты «Труд» и Кубка «Москва-Лужники» (1992). Несмотря на возраст, П. Болотников регулярно командовал парадом открытия традиционного пробега памяти Юрия Гагарина в Звёздном городке.

Традиционно в Саранске проходит международный пробег на приз Петра Болотникова.

Пётр Болотников умер 20 декабря 2013 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Результаты

Соревнования

Всесоюзные соревнования

Рекорды

Мировые

Всесоюзные (не являющиеся мировыми) 
 3000 м — 8.00,8 — , Варшава, 1959.

Память 
 Почетный гражданин Пало-Альто.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография

Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Румынии
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище